Camp Carl-Gustaf har använts som namn på svenska förläggningar vid internationella insatser vid två tillfällen:

 Camp Carl-Gustaf i Famagusta på Cypern för Svenska Cypernbataljonerna inom UNFICYP.
 Camp Carl-Gustaf i Naquora i Libanon var underhållsbataljonens förläggning inom UNIFIL.

Carl-Gustaf